La Serie A 1956-1957 è stata la 55ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 25ª a girone unico), disputata tra il 16 settembre 1956 e il 16 giugno 1957 e conclusa con la vittoria del , al suo sesto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Dino da Costa () con 22 reti.

Stagione 

Nonostante la cessione di Nordahl, passato a inizio stagione alla , il  riuscì a vincere lo scudetto grazie all'allenatore Viani, che seppe miscelare l'entusiasmo di giovani giocatori come Cesare Maldini e Cucchiaroni all'esperienza di Juan Alberto Schiaffino e Nils Liedholm.

La partenza fu il 16 settembre 1956. Le prime giornate videro in testa la , che poi subì il sorpasso del Milan e della  campione in carica. I rossoneri presero pian piano il largo: il 27 gennaio 1957 furono campioni d'inverno a quattro punti di distanza dai viola e cinque sull'. Particolarmente vivace il giovane attaccante bisiaco Gastone Bean; ma proprio Bean e Cucchiaroni vennero improvvisamente colpiti dal tifo e furono costretti a passare gran parte del girone di ritorno in una clinica di Monza.

Malgrado i problemi fisici di alcuni suoi giocatori, il Milan mantenne comunque la rotta. L'Inter si portò in seconda posizione, ma crollò quasi subito dopo la sconfitta in casa della  e lasciò alla Fiorentina il ruolo d'inseguitrice, cedendo poi anche il terzo gradino alla  e il quarto all', quest'ultima ritornata in Serie A dopo lo scandalo che, due anni prima, le era costato la retrocessione. Il 17 marzo il Milan volò a più nove sulla Fiorentina e controllò la classifica fino alla fine del torneo, vinto con tre turni d'anticipo il 19 maggio.

In quanto alla Juve, il suo campionato si rivelò di nuovo deludente: pur avendo avuto un buon avvio di stagione, uscì dai primi posti di vertice rischiando anche la retrocessione e ottenendo, al termine, il 9º posto a metà classifica, con 33 punti, a 4 dalla zona rossa, peraltro dopo aver vinto un "duello" salvezza per 6-4 con il secondo neopromosso  (a oggi una delle 24 partite con 10 gol e una delle 4 partite con lo stesso punteggio nella storia della Serie A a girone unico, nonché quella con più reti della stessa annata), al quale invece durò poco la permanenza nel massimo livello calcistico; ad accompagnarlo, come altra compagine neoretrocedente, fu la , che perse all'ultima giornata lo scontro diretto con l' e venne superata in classifica dal  di Julio César Abbadie, che contemporaneamente aveva battuto in extremis il , finendo così per la prima volta in Serie B.

Altre stagioni non soddisfacenti, difatti, furono quelle di Napoli e Roma, che anch'esse, sebbene il buon inizio, raggiunsero la salvezza negli ultimi turni, subendo delle sconfitte consecutive.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia e qualificato in Coppa Latina 1957 e in Coppa dei Campioni 1957-1958
      Retrocesse in Serie B 1957-1958

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito ed in caso di parità venivano effettuati i necessari spareggi. La stampa del periodo usava, inoltre, un ordinamento grafico per quoziente reti: la differenza reti non era stata ancora inventata.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Milan (21)
 Minor numero di sconfitte: Lazio e Milan (7)
 Miglior attacco: Milan (65 reti fatte)
 Miglior difesa: Fiorentina, Lazio e Milan (40 reti subite)
 Miglior differenza reti: Milan (+25)
 Maggior numero di pareggi: Padova (16)
 Minor numero di vittorie: Palermo (7)
 Maggior numero di sconfitte: Palermo (19)
 Peggiore attacco: Palermo (32 reti fatte)
 Peggior difesa: Palermo (63 reti subite)
 Peggior differenza reti: Palermo (-31)
 Partita con più reti: Juventus-Palermo 6-4 (30ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori 
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 845 gol (di cui 65 su calcio di rigore e 32 su autorete) da 179 diversi giocatori, per una media di 2,76 gol a partita. Fu messa a segno un'unica quadripletta: Luís Vinício alla 33 giornata nella partita Napoli-Palermo 4-1. Di seguito, la classifica dei marcatori.

Note

Bibliografia
 Corriere dello Sport, annate 1956 e 1957.
 La Stampa, annate 1956 e 1957.

Altri progetti

Calcio nel 1956
Calcio nel 1957
1956